Chlidoniidae är en familj av mossdjur. Chlidoniidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Chlidoniidae finns 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Chlidoniidae